

Famiglie
 Giustinian (o Giustiniani) – nobile casata veneziana
 Giustiniani – nobile casata genovese e romana
 Giustiniani-Bandini – dinastia italiana

Persone
 Alessandro Giustiniani Longo (1554-1631) – 89º doge della Repubblica di Genova
 Andrea Giustiniani, I principe di Bassano (1605-1676) – nobile italiano
 Andreolo Giustiniani (1385-1456) – antiquario e scrittore italiano
 Agostino Giustiniani (al secolo Pantaleone Giustiniani; 1470-1536) – vescovo cattolico italiano
 Benedetto Giustiniani (1554-1621) – cardinale italiano
 Brizio Giustiniani (1713-1778) – 174º doge della Repubblica di Genova
 Carlo Benedetto Giustiniani, II principe di Bassano (1649-1679) – nobile italiano
 Daniele Giustiniani, o Giustinian (1615-1697) – vescovo cattolico italiano
 Francesco Giustiniani Garibaldo (1336-1408) – diciassettesimo doge della Repubblica di Genova
 Giacomo Giustiniani (1769-1843) – cardinale italiano
 Giannandrea Giustiniani Longo (1494-1554) – cinquantunesimo doge della Repubblica di Genova
 Giovanni Giustiniani Longo (1418-1453) – militare genovese
 Giovanni Agostino Giustiniani Campi (1538-1613) – settantottesimo doge della Repubblica di Genova
 Giovanni Antonio Giustiniani (1676-1735) – centoquarantaduesimo doge della Repubblica di Genova e re di Corsica
 Giulio Giustiniani (1952-2022) – giornalista e scrittore italiano
 Giuseppe Giustiniani (1525-1600) – nobile e diplomatico italiano
 Lorenzo Giustiniani (1381-1456) – patriarca cattolico italiano e santo
 Luca Giustiniani (1586-1651) – 107º doge della Repubblica di Genova e re di Corsica
 Marcello Giustiniani (1901-1977) – dirigente sportivo italiano
 Micaela Giustiniani (1929) – attrice e doppiatrice italiana
 Nina Giustiniani (1807-1841) – nobildonna e patriota italiana
 Olimpia Giustiniani (1641-1729) – moglie di Maffeo Barberini, II principe di Palestrina.
 Orazio Giustiniani (1580-1649) – cardinale italiano
 Paolo Giustiniani Moneglia (1506-1586) – 67º doge della Repubblica di Genova
 Pier Candiano Giustiniani (1900-1988) – imprenditore italiano
 Pier Giuseppe Giustiniani (...-1651) – poeta italiano
 Pietro Giustiniani (1510 circa-1572) – religioso, ammiraglio italiano e priore di Messina
 Vincenzo Giustiniani (1516-1582) – cardinale italiano
 Vincenzo Giustiniani (1564-1637) – marchese, banchiere, collezionista d'arte e intellettuale italiano
 Vincenzo Giustiniani (1590-1645) – vescovo cattolico italiano
 Vincenzo Giustiniani, III principe di Bassano (1673-1754) – nobile italiano

Altro 
 Atena Giustiniani – copia romana di epoca antonina di originale statua greca, raffigurante Pallade Atena
 Collezione Giustiniani – collezione di opere d'arte 
 Hestia Giustiniani – scultura in marmo, probabile copia romana di età adrianea
 Manifattura Giustiniani – fabbrica di ceramica napoletana
 Ritratto Giustiniani – dipinto a olio su tavola di Giorgione, databile al 1503-1504 circa
 San Marco dei Giustiniani – casa editrice italiana
 Villa Venezze Giustiniani – complesso architettonico nel comune di San Martino di Venezze, provincia di Rovigo

Pagine correlate 
Giustinian (disambigua)
Giustiniano (disambigua)
Palazzo Giustiniani
Villa Giustiniani